Le mot agreste est originellement, dans plusieurs langues romanes dont l'espagnol, le français, l'italien et le portugais, un adjectif (masculin ou féminin) signifiant « de la campagne, rustique ».

Sciences et techniques 
En biologie :
 de nombreuses espèces de papillons de la sous-famille des Satyrinés (famille des Nymphalidés) ont un nom vernaculaire comprenant le nom « agreste », notamment l'Agreste (Hipparchia semele), l'Agreste crétois (Hipparchia cretica), l'Agreste de Kudrna (Hipparchia volgensis), l'Agreste de Madère (Hipparchia maderensis), l'Agreste de Stauder (Hipparchia pellucida), l'Agreste de Staudinger (Hipparchia mersina), l'Agreste flamboyant (Hipparchia aristaeus), l'Agreste ivoirin (Pseudochazara anthelea), l'Agreste serbe (Hipparchia delattini) et le Petit agreste (Arethusana arethusa) ;
 plusieurs espèces animales ou végétales ont un nom vernaculaire comprenant l'adjectif « agreste », notamment :
 l'Églantier agreste ou Rosier agreste (Rosa agrestis), une espèce de rosiers (sous-genre Eurosa, section des Caninae),
 le Campagnol agreste (Microtus agrestis), un rongeur de la famille des Cricétidés,
 la Véronique agreste (Veronica agrestis), une plante herbacée de la famille des Scrofulariacées ou des Plantaginacées ;
 en taxonomie le mot agreste, nominatif singulier neutre de l'adjectif latin  (même sens qu'« agreste » en français), est employé comme épithète spécifique pour nommer certaines espèces animals ou végétales, comme la limace Deroceras agreste (la Loche blanche).

Sciences humaines et sociales 
 L'agreste est une étroite zone géographique du Nord-Est du Brésil, qui fait la transition entre le sertão et la forêt atlantique.

Culture et société 
 Agreste est un organisme public français d'études et de statistiques sur l'agriculture, la forêt, les industries agroalimentaires, l’occupation du territoire, les équipements et l’environnement en zone rurale.
 Tieta do Agreste est un film brésilien réalisé par Carlos Diegues, sorti en 1996.

Toponyme 

 l'Agreste de l'Alagoas, l'une des trois mésorégions de l'Alagoas ;
 l'Agreste de la Paraíba, l'une des quatre mésorégions de la Paraíba ;
 l'Agreste du Pernambouc, l'une des cinq mésorégions du Pernambouc ;
 l'Agreste du Sergipe, l'une des trois mésorégions du Sergipe ;
 l'Agreste d'Itabaiana et l'Agreste de Lagarto, deux des quatre microrégions de  l'Agreste du Sergipe ;
 l'Agreste Potiguar, l'une des quatre mésorégions du Rio Grande do Norte ;
 l'Agreste Potiguar, l'une des trois microrégions de l'Agreste Potiguar.

Notes et références 

Épithète spécifique